Por la película Fuera de juego pueden entenderse las siguientes películas

 Fuera de juego película ecuatoriana de 2002.
 En fuera de juego película argentinoespañola de 2012.
 Fuera de juego película española de 1991.
 Fuera de Juego programa de televisión.
 Fuera de juego regla del fútbol.